Le tournoi de tennis de Roumanie 2004 s'est joué du 13 au  à Bucarest sur terre battue.

Faits marquants 
 José Acasuso remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Igor Andreev. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Lucas Arnold Ker et Mariano Hood s'imposent en finale face à José Acasuso et Óscar Hernández. Il s'agit du  en double pour Arnold Ker et du  pour Hood.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2004 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2004
ATP 2004
2004 en Roumanie
Tennis en septembre 2004